Wizard, rede de escolas de idiomas
 Wizard (revista), periódico sobre o mercado das histórias em quadrinhos
 Wizard (DC Comics), personagem de quadrinhos
 Wizard (software), elemento de interface gráfica do utilizador
 Wizards of the Coast, editora de RPG
 Wizard (banda), banda alemã de power metal
 Wizard (jogo), jogo de cartas de vazas

Desambiguação

fi:Velho (täsmennyssivu)